O Campeonato Paulista de Rugby Série D de 2015 é uma competição de rugby union disputada entre abril e outubro de 2015, contando com 10 equipes. É a competição inaugural da quarta divisão do rugby paulista. 

Disputam a mesma 5 equipes de Desenvolvimento das equipes da Série A (SPAC, Pasteur, Band Saracens, Rio Branco e Tornados) e 5 equipes emergentes (Tucanos, Alto Tietê, Acauã, Rugby XI e Engenharia Mackenzie). 

A competição é disputada em turno único de pontos corridos.

Detalhe que, como visa o desenvolvimento das equipes, jogadores inscritos por equipes de outras divisões podem jogar por equipes da Série D se quiserem.

Equipes que participaram

Forma de disputa 
O torneio é disputado em fase única, na qual as equipes jogam todas contra todas em turno único. A equipe que somar mais pontos ao final dos 4 jogos será considerada campeã.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Ligações externas

Referências 
2015
Rugby de 2015 no Brasil